Castrioti – abitanti di Castro (Puglia)
Castrioti – abitanti di Castro Marina